Николай Афанасьевич Воробьёв (; род. 1941) — советский украинский поэт.

Биография 
Родился 12 октября 1941 года в селе Мельниковка (ныне Смелянский район, Черкасская область, Украина). Окончил философский факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко. Член Союза писателей Украины (1987).

Награды и премии 
 Премия имени Павло Тычины (1992)
 Премия «Благовест» (1993)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2005) — за книгу стихов «Слуга пивонии»

Творчество 
Один из лидеров андерграунда 1970-х годов, основателей «Киевской поэтической школы». Первая книга издана в 1985.
Книги стихов
 «Пригадай на дорогу мені» (1985)
 «Місяць шипшини» (1986)
 «Ожина обрію» (1988)
 «Прогулянка одинцем» (1990)
 «Верховний голос» (1991)
 «Іскри в слідах» (1993)
 «Човен» (1999)
 «Срібна рука» (2000)
 «Слуга півонії» (2004)
 «Оманливий оркестр» (2006)
 «Без кори» (2008)
 «Скринька з прикрасами» (2014)
 «Гора і квітка» (2018)
 «Намальовані двері» (2019)

Примечания 

Украинские поэты
Выпускники философского факультета Киевского университета